Le qualificazioni del singolare del Delray Beach Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Aljaž Bedene (secondo turno)
  Victor Hănescu (ultimo turno)
  Thanasi Kokkinakis (qualificato)
  Yoshihito Nishioka (qualificato)

 Ryan Harrison (ritirato) 
 Chase Buchanan (secondo turno) 
 Alex Kuznetsov (ultimo turno) 
 Jared Donaldson (primo turno)

Qualificati 

  John-Patrick Smith
  Eric Quigley

  Thanasi Kokkinakis 
  Yoshihito Nishioka

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2015
ATP World Tour 2015